Innate peut désigner :

Innate, une marque déposée désignant une série de variétés transgéniques de pommes de terre
Innate Pharma, une entreprise pharmaceutique française créée en 1999